Ogu puede referirse a:

Mampato: Nombre de una historieta creada por el arquitecto y dibujante Eduardo Armstrong.

Olorun o Olodumare: Deidad de la etnia africana yoruba.